Олекса Коваленко

Олекса Коваленко (нар. 1946) - український художник (Сієтл, США)
Коваленко Олекса Кузьмович  (1880—1927) — український поет і перекладач